Rebelles est le titre de plusieurs films :

 1991 : Rebelles (), film américain de  ;
 2001 : Rebelles (), film canadien de Léa Pool ;
 2019 : Rebelles, film français d'Allan Mauduit.